Максим Евгеньевич Ставиский (, род. 16 ноября 1977 года в Ростове-на-Дону, СССР) — российский и болгарский фигурист, выступавший в танцах на льду в паре с Албеной Денковой. Двукратный чемпион мира 2006 и 2007 года, серебряный призер чемпионата мира 2004 года, бронзовый призер чемпионата мира 2003 года, многократный призёр чемпионатов Европы, участник трех Олимпиад (1998, 2002 и 2006 год), десятикратный чемпион Болгарии.

Карьера 
Первоначально Максим Ставиский выступал за Россию в паре с Анастасией Беловой. В 1996 году он встал в пару с Албеной Денковой и, получив болгарское гражданство, стал выступать за Болгарию.

Пара тренировалась в Одинцово у Алексея Горшкова. После чемпионата мира 2005 года в Москве они решают сменить тренера и едут в Делавэр (США) к Наталье Линичук и Геннадию Карпоносову. Под руководством новых тренеров пара дважды становится чемпионами мира (в 2006 и 2007 годах).

18 октября 2007 года, во время следствия по делу о автокатастрофе, виновником которой являлся Максим, Ставиский объявил, что заканчивает любительскую спортивную карьеру.

В 2008 году принял участие в программе Первого канала российского телевидения «Ледниковый период», где выступал в паре с актрисой Татьяной Арнтгольц. Позже Татьяна не смогла продолжить участие в программе из-за беременности, поэтому Максим продолжил кататься в паре с сестрой Татьяны Ольгой Арнтгольц. В 2009 году принял участие в этом же шоу в паре с актрисой Алисой Гребенщиковой.

В 2020 году они с Албеной стали тренерами седьмого сезона шоу «Ледниковый период».

Работает вместе с Александром Жулиным в качестве тренера, в частности, помогает в подготовке французской танцевальной пары Натали Пешала—Фабьян Бурза. Кроме того, выступает в качестве хореографа, например, в сезоне 2009—2010 вместе с Албеной Денковой поставил программы Бриану Жуберу.

Автоавария 
5 августа 2007 года Максим Ставиский стал участником ДТП на черноморском побережье Болгарии. На своем автомобиле «Хаммер» он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хонда». В результате происшествия водитель «Хонды», 21-летний юноша, погиб, а 18-летняя девушка долгое время находилась в коме и осталась инвалидом. В крови Ставиского было обнаружено 1,29 промилле алкоголя, в то время как предельно допустимым показателем в Болгарии считается 0,5. Кроме того, Максим серьёзно превысил скорость.  30 января 2008 года Ставискому был вынесен приговор 2,5 года условно с испытательным сроком на пять лет, выплата компенсаций в размере около 150 тыс. евро и лишение прав управления транспортным средством на 4 года.

В марте 2008 года прокуратура города Бургаса подала протест по поводу слишком мягкого приговора. Прокурор требовал 2,5 года тюремного заключения, адвокаты потерпевших настаивали на более высоких выплатах, в частности, отец пострадавшей девушки, Мануэлы Горсовой, потребовал выплатить около миллиона евро. Первое слушание по апелляции прошло 7 апреля 2008 года и после месяца рассмотрений 7 мая 2008 года судом было вынесено решение оставить приговор без изменений.

Прокуратура города Бургаса, однако, приняла решение обжаловать приговор в Верховном суде Болгарии.

28 октября 2008 года Верховный кассационный суд Болгарии вернул дело фигуриста на доследование.

5 января 2009 года Апелляционный суд города Бургаса своим решением изменил ранее вынесенное условное наказание в 2,5 года на тюремное заключение при первоначальном облегченном режиме. Суд также изменил в сторону увеличения сумму выплат по гражданским искам на €15 тысяч в пользу каждого из родителей погибшего при аварии юноши и на €35 тысяч в пользу девушки, которая не вышла из комы. Адвокаты Ставиского заявили о несогласии с решением суда и сразу же подали встречную апелляцию.. 12 мая 2009 года Верховный кассационный суд Болгарии утвердил первоначальный приговор — Ставиский не будет отбывать тюремный срок, однако заплатит компенсацию родственникам пострадавших.

До аварии был лицом телевизионной рекламной кампании «Не карам пил» ().

Семья 
Родители — инженеры Евгений Маркович Ставиский (род. 1947) и Рашель Моисеевна Ставиская (урождённая Иоффе, род. 1951), кандидат технических наук, автор научных трудов в области радиовещания. Р. М. Ставиская окончила факультет автоматики, телемеханики и электроники Московского электротехнического института (1973), в 1976—1993 годах работала научным сотрудником научно-исследовательского института телевидения и радиовещания Гостелерадио, в 1993—2008 годах — главный инженер и заместитель председателя в ФГБУ РГРК «Голос России» (иновещание); Е. М. Ставиский был научным сотрудником в Московском научно-исследовательском электротехническом институте. Со стороны отца в семье было много врачей. Дядя — Иосиф Маркович Ставиский, учёный-медик, доцент кафедры биохимии Ростовского медицинского университета, кандидат медицинских наук; дед, Марк Эфраимович (Эвраимович) Ставиский, был известным в городе военным хирургом. Семья жила в Ростове-на-Дону по улице Социалистической, 80 (угол улицы Семашко).

30 января 2011 года у Максима Ставиского и его партнёрши Албены Денковой родился сын Даниель.

Программы

Спортивные достижения

После 2001 года

До 2001 года 
с А.Денковой

Награды 
 Орден «Стара Планина» I степени (2007)

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт пары Денкова/Ставийский
 

Русские в Болгарии
Чемпионы мира по фигурному катанию
Фигуристы Болгарии
Фигуристы России
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хореографы в фигурном катании
Почётные граждане Софии